Labeaume est un nom propre qui peut désigner :

Toponyme 

 Labeaume (Ardèche), commune française du département de l'Ardèche, en région Auvergne-Rhône-Alpes ;
 Pont-de-Labeaume, commune française du département de l'Ardèche, en région Auvergne-Rhône-Alpes.

Patronyme 

 Régis Labeaume, homme politique québécois